Peerce est un patronyme porté notamment par :

 Jan Peerce (1904-1984), ténor et hazzan américain ;
 Larry Peerce (né en 1930), réalisateur américain.